Kawamoto (Saitama), ancienne ville japonaise de la préfecture de Saitama
Kawamoto (Shimane), ville japonaise de la préfecture de Shimane

Evelyn Kawamoto (1933-2017), nageuse américaine
Kihachirō Kawamoto (1925-2010), réalisateur et animateur japonais
Taizō Kawamoto (1914-1985), footballeur et entraîneur japonais
Shō Kawamoto (1993-), athlète japonais